Boughton ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Boughton (1867–1943), US-amerikanische Fotografin und Malerin
 Bob Boughton, australischer Professor
 Egerton Boughton-Leigh (1897–1960), britischer Soldat und Alpiner Skirennläufer
 George Henry Boughton (1833–1905), englisch-US-amerikanischer Maler
 Helen Boughton-Leigh (1906–1999), US-amerikanische Skirennläuferin
 Rutland Boughton (1878–1960), englischer Komponist